Stati Uniti d'America
 Redford – charter township della Contea di Wayne, Michigan
 Redford – census-designated place della Contea di Clinton, New York
 Redford – census-designated place della Contea di Presidio, Texas